Ведное — топоним в России:

 село Ведное, Чаплыгинский район Липецкой области
 село Ведное, Рамешковский район Тверской области
 сельское поселение Ведное, Рамешковский район Тверской области